Les malles anticalamarsa es fabriquen amb monofilament de polietilè d'alta densitat (HDPE) estabilitzat a la llum i a l'oxidació tèrmica que els proporciona una llarga durada en condicions d'intempèrie.
La seva principal funció és oferir protecció als cultius enfront de l'acció de la calamarsa. El seu funcionament, es col·loca per trams per uns cables tensats, i allà on volem on caigui la calamarsa, es fa com una obertura i cau sobre el camí.

Agricultura